Francisco Luís de Macedo (Jaicós, 27 de agosto de 1949 – Teresina, 29 de abril de 1989) foi um médico e político brasileiro que exerceu o mandato de prefeito em sua cidade natal.

Vida política
Filho de Luís Miguel de Macedo e Margarida de Jesus Alencar Macedo. Foi médico do posto de saúde de Padre Marcos e dirigiu o Hospital de Jaicós antes de disputar a prefeitura de Padre Marcos numa sublegenda da ARENA em 1976. Candidato a prefeito por uma sublegenda do PDS em 1982, foi eleito e ao longo do mandato ingressou no PFL acompanhando o sogro, Waldemar Macedo. Após deixar a prefeitura mostrou-se propenso a disputar a presidência do Piauí Esporte Clube e tencionava fundar um diretório do PDT em Padre Marcos, mas foi assassinado antes que pudesse atingir tais objetivos.

O município piauiense de Francisco Macedo foi batizado em honra à sua memória.

Naturais de Jaicós
Prefeitos de Padre Marcos